Долина Баросса является основным винодельческим регионом Южной Австралии, привлекающим наибольшее число туристов. Долина расположена в 60 км на северо-восток от Аделаиды, и сформирована рекой Северная Пара. Главная дорога пролегает через всю долину, связывая между собой основные города: Нуриутпа, Тананда, Роуланд-Флэт и Линдок.

История 

Своё название долина получила от хребта Баросса, который в свою очередь был назван так полковником Уильямом Лайтом в 1837. Лайт выбрал это название в память победы британцев над французами в Битве при Бароссе, в которой он принимал участие в 1811. Долина занимает территорию протяжённостью 13 км и шириной 14 км.

Три основных города долины разительно отличаются друг от друга. Тананда считается наиболее немецким городом, традиции которого восходят к первым поселениям 1840-х, когда в Южную Австралию прибыли первые немцы. Поскольку многие из них были родом из прусской провинции Силезия, они называли Бароссу Neu-Schlesien, или «Новая Силезия». Немецкие традиции сохраняются в городе и поныне. В свою очередь, Ангастон считается английским городом, поскольку первоначально был заселён шахтерами-выходцами из Корнуолла и другими англичанами. И наконец, третий город Нуриутпа, оказался под влиянием как английских, так и немецких переселенцев и на сегодняшний день является центром долины и коммерческими «воротами» региона.

Население 
В настоящий момент население долины насчитывает примерно 20 000 человек, большинство из которых проживают в Тананде, Нуриутпе, Ангастоне, Уильямстауне и Линдоке.

Регион является оплотом лютеранской церкви, большинство населения долины называют себя лютеранами. В некоторых городах расположено более одной лютеранской церкви. В каждом крупном городе есть лютеранская школа.

Виноделие 

Виноделие играет важнейшую роль в экономике долины: подавляющее большинство населения занято в этой отрасли. Виноградники, растянувшиеся на много километров, являются отличительной особенностью этих мест. Особенно хороший вид открывается с вершины горы Менглер-Хилл, которая является частью хребта, окаймляющего долину. Раз в два года (по нечётным годам) в долине происходит фестиваль вина, длящийся неделю, участие в котором принимают посетители со всего мира.

Винодельни 
Наиболее известными винодельнями, расположенными в долине Баросса, являются Grant Burge, Torbreck, Orlando Wines (производители вина марки Jacob’s Creek), Kaesler, Penfolds, Peter Lehmann, Wolf Blass, Rockford, Elderton, Glaetzer, Saltram, Yalumba и Seppelts.

Сорта винограда 
Долина Бароссы славится в первую очередь своим красным вином, особенно ширазом. Самыми большими плантациями шираза владеет компания Penfolds Grange (производитель самого известного австралийского вина).

Примечания

Ссылки 
 
 Barossa Wine & Tourism
 Official Barossa Council Site
 SouthAustralia.com Barossa Section — Travel Guides, Accommodation, Online Booking 
 map and text descriptions of the wine region published by the Australian Wine and Brandy Corporation / Wine Australia

Южная Австралия